Фёкла (, ) — женское имя. В переводе с древнегреческого языка обозначает «слава Божья»: от  (Бог) и  (слава). Другая форма, Текла, распространена в англо-саксонском и немецком языковом пространстве.

О. М. Фрейденберг в своей работе «Евангелие — один из видов греческого романа» отмечает созвучие имени Фёкла с именем Декла (דקלא; тж. Дикла), встречающимся в нескольких семитских языках со значением «финиковая пальма». По древнесирийски значит «Весы». Поэтому день ее именин падает на восхождение этого созвездия. « Точно также и на обратной стороне неба, около «нижнего узла», т.е. осеннего скрещения небесного экватора и эклиптики, перед созвездием Весов, где Солнце, Луна и все планеты спускаются из северной части неба в южную, мы видим 20 ноября праздник святой Феклы, что по-сирийски и по-халдейски значит созвездие Весов, через которое Солнце в V веке проходило именно 20 ноября.» Из книги Николая Морозова «Христос».

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 19 июня, 22 июня, 1 сентября, 19 сентября, 7 октября, 3 декабря, 10 декабря, 23 декабря.

Известные носители 
 Фёкла (супруга Михаила II) (VIII век—ок. 823) — византийская императрица
 Фёкла Газская — мученица
 Фёкла Иконийская — ученица апостола Павла, первомученица. По преданию была арестована за христианскую веру и брошена на растерзание диким зверям в цирке. Но случилось чудо и звери не тронули её.. Память — 
 Фекла Александрийская († ок. 250 года) — раннехристианская мученица. Память — .
 Фекла Макушева — исповедница
 Фекла Переялавская — преподобная
 Фекла Персидская — мученица
 Фекла Салернская — преподобномученица
 Фёкла Ивановна Быкова — народная сказительница, поэтесса
 Фёкла Толстая — российская журналистка

Формы 
В быту имя Фёкла может принимать другую производную форму —  Фея, например, «бабушка Фея».

Другое 
 В Лейпциге Теклой называют один из районов города.
 Стихотворение Фридриха Шиллера «Текла (голос духа)».
 Galerida theklae — вид жаворонковых.
 Астероид 586 Фёкла был открыт в 1906 году.
 Фёкла Заревница — день народного календаря славян

Примечания

Ссылки 
 Фёкла в Энциклопедии «Мифы народов мира»
 «У святой Фёклы в монастыре в Маалюле», Русское Воскресение — об истории святой Фёклы и празднике 24 сентября

Русские женские имена